Miejscowości w USA:
 Copeland – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Gray
 Copeland – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Delaware
Gminy w USA:
 Copeland (ang. Copeland Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Gray

W Wielkiej Brytanii:
 Copeland (borough) – dystrykt Kumbrii (Anglia)
 Okręg wyborczy Copeland – brytyjski okręg wyborczy

Osoby o nazwisku Copeland:
 Edge, Adam Copeland (ur. 1973) – kanadyjski wrestler
 Edwin Copeland (1873–1964) – amerykański botanik, ojciec Herberta
 Herbert Faulkner Copeland (1902–1968) – amerykański biolog, syn Edwina
 Ralph Copeland (1837–1905) – brytyjski astronom, Królewski Astronom Szkocji
 Stewart Copeland (ur. 1952) – amerykański muzyk, perkusista The Police